Il singolare del torneo di tennis Tarzana Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Bogomolov, Jr. che ha battuto in finale Thiago Alves 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Danai Udomchoke (primo turno)
 Frédéric Niemeyer (quarti di finale)
 Alex Bogomolov, Jr. (Campione)
 Thiago Alves (finale)

 Cecil Mamiit (primo turno)
 Harsh Mankad (primo turno)
 Dudi Sela (quarti di finale)
 Nathan Healey (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tarzana Challenger 2005